«Danza Kuduro» — песня пуэрто-риканского музыканта Дона Омара при участии португальско-французского певца Лученцо из совместного альбома Дона Омара Meet the Orphans. Песня является адаптацией песни Лученцо Vem Dançar Kuduro. Она стал хитом в большинстве латиноамериканских стран и, в конечном итоге, по всей Европе. «Danza Kuduro» был номером один в чарте «Hot Latin Songs», став вторым хитом Дона Омара, занявшим первую позицию в чарте Billboard Hot Latin Songs, и первым для Лученцо.

Предыстория 
Песня, написанная и спродюсированная Лученцо, в основном поётся на испанском языке Доном Омаром, за исключением одинокого куплета Лученцо на португальском языке. Куплет взят из ранее выпущенной песни Лученцо «Vem Dançar Kuduro» при участии Big Ali. Кудуро — это танцевальный стиль, практикуемый в Анголе. Первоначально предназначен для того, чтобы отдать дань уважения многим изуродованным и искалеченным людям в стране из-за смертельной гражданской войны, которая опустошила страну и оставила наземные мины по всему региону. Танец предназначен не только для того, чтобы отдать дань уважения этим инвалидам, но и включить их неустойчивые и вяленые движения в поток движений. В то время как Португалия когда-то сохранила кровавый контроль над бывшей колонией, диаспорское распространение музыкального танцевального увлечения добавило ощущение «мировой музыки», переняв концепцию Кудуро из Бразилии в Пекин.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Десятилетние чарты

Чарты за все время

Сертификации

Примечания 

Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Песни 2010 года
Синглы 2010 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Румынии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Песни, написанные Лученцо